Sylviocarcinus är ett släkte av kräftdjur. Sylviocarcinus ingår i familjen Trichodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Sylviocarcinus